Владимир Каменев: Каменев, Владимир Иванович (род. 1940) — советский хоккеист. Тренер.
 Каменев, Владимир Серафимович (1932 — ?) — советский футболист.